Pfeiffer er et tysk efternavn. Der er pr. 2020 192 danskere, der bærer dette efternavn.

 Charlotte Birch-Pfeiffer
 Helmut Pfeiffer
 Michelle Pfeiffer
 Pauline Pfeiffer
 Walther Pfeiffer

Referencer 

Tyske efternavne
Erhvervsmæssige efternavne